Sisteron [sisteˈɾuⁿ] (nom occità i francès) és un municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 6.964 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Oliva
 Fidenza
  Herbolzheim

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença